cryptlib — кроссплатформенная криптографическая библиотека с открытым исходным кодом. Распространяется по свободной лицензии Sleepycat License, совместимой GNU General Public License. Также cryptlib доступна по стандартной коммерческой лицензии для тех, у кого возникает в этом необходимость. Cryptlib на самом высоком уровне обеспечивает реализацию полной безопасности таких услуг, как S/MIME и PGP/openpgp в качестве безопасной обёртки, безопасных сессий протоколов SSL/TLS и SSH, сервиса Центров сертификации, таких как CMP, SCEP, RTCS, и OCSP, а также другие операции по обеспечению безопасности, такие как, например, достоверность временных меток.

Поддержка алгоритмов шифрования 

Свободные библиотеки программ
Криптографическое программное обеспечение
PGP